Розтягнення (подовження, витягування) малих статевих губ - подовження малих статевих губ 
(внутрішніх губ жіночих статевих органів) за допомогою ручних маніпуляцій (розтягування). Є сімейною культурною практикою в деяких частинах Східної та Південної Африки та практикою модифікації тіла в інших країнах. Це виконується для статевого посилення на користь обох партнерів, естетики, симетрії та задоволення . Статеві губи та вульва  в цілому відрізняються за розміром, формою та кольором у кожної жінки. Через те, що розтягуванням статевих губ намагаються змінити цю частину тіла, щоб вона відповідала ідеалу, і що це часто роблять літні жінки малим дівчаткам. Дехто прирівнює розтягування губ до калічення жіночих і чоловічих статевих органів, жорстокого поводження з дітьми .

Давня традиція африканських народів
Проте, інші заперечують, що практика розтягування статевих губ не порушує прав жінок, оскільки не передбачає фізичного насильства, не суперечить африканському звичаєвому праву. Дівчаткам зазвичай починають розтягувати статеві губи у віці від 5 до 14 років, перед менархе . Негритянські діти за межами Африки також практикують розтягування. Перші описи традиції розтягування малих статевих губ стосуються койсанських народів, що живуть у південній Африці. Про наявність таких подовжених малих статевих губ (Sinus pudoris), коли жінки мають внутрішні статеві губи на кілька сантиметрів довші, ніж зовнішні, намагався вияснити і  капітан Джеймс Кук, коли дістався Кейптауна в 1771 році, наприкінці своєї першої подорожі. У Східній Африці Моніка Вілсон записала цей звичай у народу нгонде під час своєї польової роботи в 1930-х роках. У Південній Африці Ісаак Шапера писав про такий звичай у народу нама, найбільшою групою серед готтентотів, видавши у 1930-му The Khoisan про народи Південної Африки. Відомою у деяких країнах Західної Європи, завдяки подовженим малим губам і вираженій стеатопігії на початку 19-го століття стала готтентотка  Сара Бартман.

Руанда
У руандійській культурі жінки - члени сім’ї -  навчають дівчат у період статевого дозрівання, як тягнути свої статеві губи, щоб подовжити їх, використовуючи місцеві лікарські трави для полегшення виконання вправи. Жінки продовжують цю практику і в дорослому віці, навіть - після шлюбу. Велику увагу дорослі приділяють навчанню підлітків статевій техніці куняза, у якій статеве задоволення жінки ставиться на перше місце .

Уганда
Тут про подовження малих статевих губ знає кожна дівчина, яка виросла на території Уганди. Деякі пережили це разом із радощами та болями цяєї традиції. Для багатьох це - таємниця, яку вони можуть лише уявити. Хтось плекає великі надії на майбутнє блаженство при статевому спілкуванні, ретельно виконуючи прадавню техніку, а хтось може зовсім не піклуватися про таку дрібницю. Частина жінок і чоловіків ненавидить подовжені малі статеві губи .

Замбія
Згідно зі звітом у Global Press Journal, розтягнення малих статевих губ є звичайним явищем у Замбії, але є таким суспільним табу, що про нього рідко говорять.  Старші жінки спонукують дівчат, щоб вони смикали за свої губи, дбаючи про майбутнє статеве задоволення .

Маркізькі острови
Модифікація статевих губ існувала в культурах за межами Африки, зокрема в південній частині Тихого океану.  Роберт Карл Саггс писав про це в 1966 році щодо культури Маркізьких островів .

Переваги та недоліки
Вважається, що подовжені малі статеві губи сприяють оргазму та жіночій еякуляції, підсилюють статеве задоволення чоловіка і жінки  . Хто має статеві губи різної довжини , намагається подовжити коротші, щоб досягти симетрії. Губи також розбухають всередину, частково перекриваючи вхід у піхву. Сама практика розтягування статевих губ не викликає інфекцій, що передаються статевим шляхом. Проте, деякі медики стверджують, що існує причинно-наслідковий зв'язок між розтягуванням статевих губ і рівнем зараження. Під час подовження малих статевих губ жінки можуть відчувати біль на початку практики, неприємності, пов’язані з використанням їдких трав... Є підтверлження тому, що подовження малих статевих губ може принести користь статевому здоров’ю та благополуччю жінок.
Протилежністю до розтягування малих статевих губ є їх зменшення (лабіопластика), яка виконується як хірургічна процедура для жінок, розмір і пропорції геніталії яких викликають дискомфорт або біль . Лабіопластика виконується також з естетичних міркувань.

Примітки
Модифікації тіла
Культура Африки
Гінекологічні операції